
Termin -{FSD}- ima više značenja.

 Fejsalabad
 Fajl sistem API, ()

Skraćenice